Een verkeersweg:
 N673 (België)
 N673 (Frankrijk)
 N673 (Nederland), zie Provinciale weg 673

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing